Montchauvet (Calvados)
 Montchauvet (Yvelines)